est la formule brute de plusieurs isomères.

 Polyol
 dulcitol ou galactitol, numéro CAS , ,  & 
 iditol, numéro CAS 
 mannitol, numéro CAS 
 sorbitol, numéro CAS